Stazione di Bosco – stazione ferroviaria posta sul tronco comune alle linee Cosenza-Catanzaro Lido e Cosenza-San Giovanni in Fiore
 Stazione di Bosco – stazione ferroviaria posta sulla linea Reggio Emilia-Sassuolo